Sint-Saturninuskerk (Mielen-boven-Aalst)
 Sint-Saturninuskerk (Nagol)
 Sint-Saturninuskerk (Saulieu)
 Sint-Saturninuskerk (Waimes)

Saturnin